Höträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Höträsket (Sävars socken, Västerbotten, 711142-173089), sjö i Umeå kommun,  (1,04 km²)
Höträsket (Sävars socken, Västerbotten, 713577-171514), sjö i Umeå kommun,  (51,5 ha)
Höträsket (Hortlax socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (17,4 ha)
Höträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 728862-179031), sjö i Luleå kommun,  (15,8 ha)
Höträsket (Nederluleå socken, Norrbotten, 731348-177982), sjö i Luleå kommun,  (8,21 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn